Брещівка — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Нивни (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4 км.

Розташування 
Бере  початок у Мар'янівці. Тече переважно на південний захід і на південному сході від Ялишіва впадає у річку Нивну, праву притоку Случі.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 69

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Баранівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці